Юрий Яковлев може да се отнася за:
 Юрий Яковлев (1888 – 1938) – български актьор и режисьор
 Юрий Яковлев (1922 – 1996) – съветски писател и сценарист
 Юрий Яковлев (1928 – 2013) – руски и съветски актьор
 Юрий Яковлев (1930 – 2002) – български актьор, син на Юрий Дмитриевич Яковлев